Puchar Szwecji w piłce nożnej kobiet ( lub w skrócie ) – cykliczne rozgrywki piłkarskie kobiet o charakterze pucharu krajowego w Szwecji. Organizowane co sezon przez Szwedzki Związek Piłki Nożnej (SvFF) i przeznaczone są dla krajowych kobiecych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Damallsvenskan piłkarskie rozgrywki w kraju.

Historia 
W 1981 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Szwecji. Zwyciężył klub Jitex BK, który w finale po rzutach karnych pokonał Hammarby IF 5:3. W latach 1981-1996 turniej nosił oficjalnie nazwę Folksam Cup. W latach 1998-2000 turniej był rozgrywany systemem jesień-wiosna. W pozostałych sezonach do 2012 roku turniej był rozgrywany systemem wiosna-jesień. Od 2013/14 Puchar rozgrywany jest ponownie systemem jesień-wiosna. Ze względu na zmiany nie rozegrano żadnego pucharu z finałem w 1998 i 2013 roku.. W sezonie 2019/20 rozgrywek nie dokończono z powodu pandemii COVID-19.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 78 klubów występujących w Mistrzostwach Szwecji. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy eliminacyjnej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2014/15 rozgrywki składają się z 6 etapów: rundy pierwszej, drugiej i trzeciej eliminacyjnej, etapu grupowego (4 kluby w 4 grupach), półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Malmö IP w Malmö.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Szwecji na podium oficjalnie stawało w sumie 19 drużyn. Liderem klasyfikacji są Öxabäcks IF i FC Rosengård, które zdobyli po 6 Pucharów.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Szwecji

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 

Rozgrywki piłkarskie kobiet w Szwecji